Ел Чифлон има више значења:

 Ел Чифлон (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чифлон, Сентро Екотуристико (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чифлон (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чифлон (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чифлон (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику